Monobrachium är ett släkte av nässeldjur. Monobrachium ingår i familjen Olindiasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Monobrachium